5 miejscowości w Polsce:
 Wyszyna – osada w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim,w gminie Czerwieńsk
 Wyszyna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała
 Wyszyna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów
 Wyszyna – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin
 Wyszyna – przysiółek w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Boleszkowice

Zobacz też: Wyszyna Fałkowska, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka